Бу́шниеку (устар. Бушниеку-Эзерс, Бутнекъ, Бушенъ; , Lošu ezers) — мелководное слабопроточное озеро лагунного происхождения в Приморской низменности восточного побережья Балтийского моря на северо-западе  Латвии. Располагается в пределах северной части административной территории города Вентспилс в 5,6 км к северо-востоку от его исторического центра. Рядом с озером расположены два населённых пункта: Пипики и Бушниеки.

Площадь поверхности — 3,3 км². Средняя глубина — 1,2 м, высота над уровнем моря — 11,1 м.

Озеро находится в сосновом бору на северной окраине Вентавской равнины в 1,3 км от берега Балтийского моря, сообщаясь с ним через протоку Лошупе (Лошу). Имеет овальную форму, ориентированную в направлении север—юг. Берега наиболее заболочены на западе и севере. Дно илистое. Уровень воды в озере регулируется железобетонной плотиной на Лошупе возле её устья на северо-восточном побережье. С юго-восточной стороны в озеро впадает канал , текущий из озера , расположенного в 7 км восточнее. В 2004 году на участке западного берега озера площадью 51 га был образован природный заказник «Берег озера Бушниеку» ().

Ихтиофауна 
В озере водятся: щука (), краснопёрка (), плотва (), линь (), карась (), лещ () и окунь ().

Примечания 

Бассейн Балтийского моря
Озёра Латвии
Водные объекты Вентспилса